Tresor (Berlijn), een club en label in Berlijn
Tresor (parfum), een parfum van Lancôme

Zie ook
Tresoar
Trésor (doorverwijspagina)